Die Valencia Open 500 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 20. bis zum 26. Oktober 2014 in Valencia stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Basel die Swiss Indoors Basel gespielt, die genau wie die Valencia Open zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Michail Juschny, im Doppel die Paarung Alexander Peya und Bruno Soares.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Valencia Open 500 2014 fand am 18. und 19. Oktober 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz sowie ein Platz in der Doppelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Valencia Open 500 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Valencia